Viggo Bentzon er navnet på flere personer:

 Viggo Bentzon (jurist) (1861-1937) – dansk professor, dr. jur.
 Viggo Bentzon (maler) (født 1938) – dansk maler (Viggo Drachmann Bentzon)
Se også:
 Niels Viggo Bentzon (1919-2000) – dansk komponist